Croisilles (Calvados)
 Croisilles (Eure-et-Loir)
 Croisilles (Orne)
 Croisilles (Pas-de-Calais)